El Circuit de Donington Park és un circuit proper al Castell de Donington al nord-oest de Leicestershire, Regne Unit, propietat de Donington Ventures Leisure Ltd. Acostuma a usar-se per curses de motor i festivals de música.

Història 

El circuit de Donington fou inaugurat el 1931, i usat originàriament per curses de motocicletes. El 1935 Richard Shuttleworth guanyà el GP de Donington en un Alfa Romeo P3, i el 1937 i 1938 el GP Britànic d'automobilisme fou guanyat per Bernd Rosemeyer i Tazio Nuvolari. El circuit fou tancat el 1939 per la II Guerra Mundial, on fou usat per tasques militars.

Fou reobert el 27 de maig de 1977. És usat habitualment per disputar proves del Gran Premi de Gran Bretanya de motociclisme, del British Touring Car Championship o British Superbikes. L'any 1993 s'hi disputà el Gran Premi d'Europa de Fórmula 1 que fou guanyat per Ayrton Senna.

El 1973 es va obrir el museu Donington Grand Prix Collection, que té la col·lecció de cotxes de grans premis més gran del món.

És un recinte habitual per a la celebració de concerts i festivals musicals. Entre els més destacats cal esmentar el Monsters of Rock a finals dels 80 i principis dels 90, l'Ozzfest el 2002 i el Download Festival, on actuaren grups com AC/DC, Aerosmith, Metallica o Iron Maiden. L'any 2001 fou seu de la presentació de l'agrupació Stereophonics (A Day at the Races)

Enllaços externs 

 Web oficial
 Vista de satèl·lit a Google Maps

Circuits d'Anglaterra
Circuits de Fórmula 1 europeus
Circuits de motociclisme de velocitat
Motociclisme al Regne Unit
Leicestershire